Okręty US Navy o nazwie USS  "Sloat":
Pierwszy "Sloat" (DD-316) był niszczycielem, który wszedł do służby w 1920 i służył do 1930.
Drugi "Sloat" (DE-245) był niszczycielem eskortowym, który służył w latach 1943 - 47.
Sloat